El término panela puede hacer referencia a: 

Panela, alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar.
Panela, en heráldica figura en forma de hoja de álamo.
Queso Panela, queso fresco, suave y blanco de leche de vaca pasteurizada.